Gachot peut désigner :
 Bertrand Gachot, ancien coureur automobile franco-belge
 Jacques Gachot, artiste peintre alsacien

Homonymie de patronyme